Erklärung von Alma-Ata (auch Deklaration von Alma-Ata genannt) steht für:

 Erklärung von Alma-Ata (1978) der WHO zum Thema Gesundheitsförderung
 Erklärung von Alma-Ata (1991) über die Auflösung der Sowjetunion